Emini ist der Name von:

 Emini (Kamerun), Dorf in der Zentralregion Kameruns

 Altine Emini (* 1994), deutsch-kosovatische Schauspielerin
 Andrim Emini (* 1982), albanisch-deutscher Künstler
 Lorik Emini (* 1999), Schweizerisch-kosovarischer Fußballspieler